Села:
 Жилинці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район
 Жилинці — Хмельницька область, Шепетівський район
 Жилинці — Хмельницька область, Ярмолинецький район

Див. також 
 Жилинці (зупинний пункт)